Грабарка может значить:
 Грабарка (река) — река во Львовской и Тернопольской областях Украины.
 Грабарка (населённый пункт) — населённый пункт в Польше, рядом с которым находится Гора Крестов.
 Грабарка — телега или тачка, используемая в сельском хозяйстве.
 Грабарка — наименование оврага рядом с деревней Новое Задубенье Унечского района Брянской области.